L'edizione 1996-1997 della First Division fu la 94º edizione del campionato inglese di Seconda Divisione, la 6° con la formula attuale.

Squadre partecipanti

Classifica finale

Playoff

Tabellone

Classifica marcatori

Altre classifiche
Premier League 1996-97

Note

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1996
Calcio nel 1997
1997